Марахимов — узбекская фамилия.

 Известные носители
 Марахимов, Аваз Рахимович (род. 1961) — ректор Термезского государственного университета, министр народного образования Узбекистана.
 Марахимов, Мадамин (род. 1928) — Герой Социалистического Труда.